Ženská dvouhra BRD Bucharest Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do singlové soutěže bukurešťského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní trofeje byla lotyšská turnajová jednička Anastasija Sevastovová, kterou ve druhém kole vyřadila Țigová.

Vítězkou se stala 20letá nenasazená Kazachstánka Jelena Rybakinová, jež ve finále zdolala rumunskou tenistku Patricii Marii Țigovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–0. V debutovém finále na okruhu WTA Tour získala první titul. Bodový zisk z teprve sedmé účasti v hlavní soutěži túry WTA Rybakinovou premiérově posunul do sedmé světové desítky singlového žebříčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BRD Bucharest Open
WTA Tour 2019